Ernst Pringsheim ist der Name folgender Personen:

Ernst Pringsheim senior (1859–1917), deutscher Physiker
Ernst Pringsheim junior (Ernst Georg Pringsheim; 1881–1970), deutscher Naturwissenschaftler und Pflanzenphysiologe